Sezon Superligi hiszpańskiej rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Był to 51. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Hiszpanii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 7 zespołów.

Sezon zasadniczy 

Legenda:       = Awans do play-off

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Hiszpanii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Hiszpanii
2022 w Hiszpanii